Renée Blanchar (1964-), réalisatrice et scénariste canadienne.

Pseudonyme 

 Dominique Blanchar (1927-2018), actrice française.
 Pierre Blanchar (1892-1963), acteur et metteur en scène français.